Horvat – chorwackie, a także słoweńskie, serbskie i słowackie nazwisko
 Horváth – węgierskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Horvat 
 Bo Horvat (ur. 1995) – kanadyjski hokeista
 Branko Horvat (1928–2013) – chorwacki ekonomista i polityk
 Darko Horvat (ur. 1973) – chorwacki piłkarz
 Drago Horvat (ur. 1958) – jugosłowiański hokeista
 Elena Horvat, Ilona Horváth (ur. 1958) – rumuńska wioślarka, mistrzyni olimpijska
 Feri Horvat, Franc Horvat (ur. 1941) – słoweński polityk i ekonomista
 Ivan „Ivica” Horvat (1926–2012) – jugosłowiański i chorwacki piłkarz i trener piłkarski
 Ivan Horvat (ur. 1993) – chorwacki lekkoatleta, tyczkarz
 Ivana Horvat (ur. 1974) – brytyjska modelka i aktorka pochodzenia chorwackiego
 Josip Horvat, pseud. Međimurec (1904–1945) – chorwacki malarz
 Joža Horvat (1915–2012) – jugosłowiański i chorwacki pisarz
 Hrvoje Horvat (ur. 1946) – jugosłowiański i chorwacki piłkarz ręczny, mistrz olimpijski
 Lidija Horvat (ur. 1982) – chorwacka piłkarka ręczna
 Lidija Horvat-Dunjko (ur. 1967) – chorwacka śpiewaczka operowa, sopran, wykładowca Akademii Muzycznej w Zagrzebiu
 Lucas Mario Horvat (ur. 1985) – słoweński piłkarz urodzony w Argentynie
 Marijan Horvat – chorwacki prawnik, rektor Uniwersytetu w Zagrzebiu w latach 1958-1960
 Milan Horvat (1919–2014) – jugosłowiański i chorwacki dyrygent
 Mirjana Jovović-Horvat (ur. 1949) – jugosłowiańska i bośniacka strzelczyni, olimpijka
 Nikolina Horvat (ur. 1986) – chorwacka lekkoatletka, olimpijka
 Pavao Horvat (zm. po 1394) – chorwacki duchowny, biskup Zagrzebia w latach 1379–1386
 Stevan Horvat (ur. 1932) – jugosłowiański i serbski zapaśnik, medalista olimpijski, mistrz świata
 Steve Horvat (ur. 1971) – australijski piłkarz pochodzenia chorwackiego
 Stjepan Horvat (1895–1985) – chorwacki naukowiec, geodeta, rektor Uniwersytetu w Zagrzebiu w latach 1944–1945, zwolennik Niepodległego Państwa Chorwackiego
 Zlatko Horvat (ur. 1984) – chorwacki piłkarz ręczny

Przypisy